Mákri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Mavrónisos, ö, Joniska öarna, Nomós Kefallinías, 
 Mákri (ort), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar